Шкала Малликена - шкала электроотцитальности, разработанная в 1934 году  американским физиком и химиком Р. С. Малликеном.

Согласно Малликену, электроотрицательность является половиной суммы энергии ионизации и сродства к электрону. Таким образом, он пытался придать физического смысла понятию электроотрицательность в противоположность шкале Л. Поллинга, в которой указаны исключительно относительные значения.

Значения электроотрицательностей 
Согласно представлениям Малликена, электроотрицательности химических элементов имеют такие значения (указано в эВ):

Малликена